Pop-corn est le terme anglais pour désigner le maïs soufflé, un aliment produit par fort chauffage de grains de maïs.

Œuvres 

 Pop-corn, une pièce de théâtre britannique ;
 Popcorn, une composition musicale et premier véritable succès de la musique électronique ;
 PopCorn, un jeu vidéo réalisé en 1988 ;
 Popcorn, un slasher américain de Mark Herrier sorti en 1991 ;
 Popcorn, un film britannique de Darren Fisher sorti en 2007;
 Popcorn, un talk-show hebdomadaire, diffusé sur Twitch, animé par Domingo.

Autres 
 Honey Popcorn, un girlgroup de Corée du Sud.